Osoby o tym nazwisku:
 Marta Malcharek – polska hydrotechnik i polityk, poseł na Sejm
 Mirosław Malcharek – polski dziennikarz, pisarz, artysta plastyk i satyryk
 Tomasz Malcharek – polski piłkarz